Archangelica spuria är en flockblommig växtart som beskrevs av Göran Wahlenberg. Archangelica spuria ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
spuria